Анато́лий Ры́ков:
 Рыков, Анатолий Васильевич (1930—2018) — советский физик, специалист в области сейсмологии.
 Рыков, Анатолий Владимирович (род. 1978) — российский искусствовед, профессор СПбГУ. Примечания